Шкорпил може да се отнася за някого от чешките братя Шкорпил () – историци и основатели на научната археология в България:
 Херман Шкорпил (1858 – 1923)
 Карел Шкорпил (1859 – 1944)
 Владимир Шкорпил

В чест на братята Шкорпил са наречени:
 село Шкорпиловци, Община Долни чифлик, област Варна,
 улица „Братя Шкорпил“ във Варна, където е запазена къщата им, и
 улица в Пловдив.